Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1952 var en del av skridskoprogrammet vid de olympiska spelen. Tävlingen avgjordes den 18 februari 1952 klockan 17.00.

Trettionio skridskoåkare från fjorton nationer deltog i tävlingen.

Medaljörer

Rekord 
Dessa rekord (i minuter) gällde inför spelen

{| class="wikitable" style="font-size:95%";
|-
! Världsrekord
| 2:12,9 (*)
|  Valentin Tjaikin
| Medeo, Sovjetunionen
| 20 januari 1952
|-
! Olympiskt rekord
| 2:17,6|  Sverre Farstad
| Sankt Moritz, Schweiz
| 2 februari 1948
|}(*)'' Rekordet blev noterat på höghöjdsbana (mer än 1 000 meter över havet) och på naturis.

Resultat 

Valentin Tjaikin som hade världsrekordet på distansen tävlade inte eftersom Sovjetunionen inte deltog i de olympiska vinterspelen före år 1956.

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1952